Die Premijer Liga 2004/05, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die fünfte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. August 2004 und endete am 28. Mai 2005.

Mit dieser Spielzeit, schaffte es nach NK Široki Brijeg nun auch der ebenfalls aus der Herzegowina stammende Verein HŠK Zrinjski Mostar Meister zu werden.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten an insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Der Meister nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil. Die zwei Vereine, die die UEFA-Kriterien erfüllten traten im UEFA-Pokal an.

In dieser Saison mussten erneut zwei Mannschaften absteigen. Dies waren FK Borac Banja Luka und FK Rudar Ugljevik, die in der Saison 2005/06 somit beide in der Ersten Liga RS wiederfanden.  Als dessen Ablöser waren NK Jedinstvo Bihać aus der Ersten Liga FBiH und FK Radnik Bijeljina aus der Ersten Liga RS vorgesehen.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05